Dvina est le nom de deux cours d'eau :
 La Dvina occidentale, Düna en allemand, Daugava en letton, un fleuve  traversant la Biélorussie et la Lettonie ;
 La Dvina septentrionale, un fleuve du nord de la Russie.